Citytunneln kan syfta på:

 Citytunneln – en järnvägsförbindelse genom Malmö 2010–
 City-Tunnel Frankfurt –en pendeltågstunnel under centrala Frankfurt am Main
 City-Tunnel Leipzig – en järnvägstunnel under centrala Leipzig
 Citytunneln – en tunnel i Luxemburg, se René Konen Tunnel

Se även
 Citybanan – en järnvägstunnel under Stockholms innerstad
 City Circle – en pendeltågstunnel under centrala Sydney
 City-S-Bahn, Berlin – en pendeltågstunnel under centrala Berlin
 City-S-Bahn, Hamburg – en pendeltågstunnel under centrala Hamburg
 Berlin Nord-Süd-Tunnel – en  pendeltågstunnel under centrala Berlin